Хикман, Джон ():
  (род. 1942) — американский пятиструнный банджоист.
  (1837—1904) — пожарный второго класса военно-морского флота Союза во время Гражданской войны в США.